

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Osadniki – część wsi Samoklęski Duże w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Osadniki – część wsi Łowinek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz  
 Osadniki – część wsi Święcica w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Osadniki – część wsi Otłowiec w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja